Gourlay kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gourlay Peninsula, 
 Gourlay Point,